een gemeente in Slowakije:
 Bačkov (okres Trebišov)
 een gemeente in Tsjechië:
 Bačkov (okres Havlíčkův Brod)